La competizione della categoria pesi mediomassimi (fino a 81 kg) di pugilato ai Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 28 agosto al 10 settembre 1972 alla Boxhalle  di Monaco di Baviera.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 10